Аксёнова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Аксёнова, Алиса Ивановна (род. 1931) — музейный и общественный деятель России.
 
 
 Аксёнова, Елизавета Вячеславовна (род. 1995) — казахстанская саночница.
 
 Аксёнова, Ксения Александровна (род. 1988) — российская легкоатлетка (бег 400 м).
 Аксёнова, Лариса Михайловна (род. 1945) — учёный в области технологии хлебопекарных, макаронных и кондитерских продуктов.
 Аксёнова, Лидия Валерьяновна (1923—2019) — хоровой дирижер, педагог, теоретик дирижирования, музыкальный писатель.
 Аксёнова, Любовь Павловна (род. 1990) — российская актриса.
 Аксёнова, Людмила Васильевна (род. 1947) — советская легкоатлетка.
 Аксёнова, Мария Дмитриевна (род. 1969) — российский общественный деятель, радио- и телеведущая.
 Аксёнова, Огдо Егоровна (1936—1995) — долганская поэтесса, основоположник долганской письменной литературы.

Двойные фамилии 
 Аксёнова-Штейнгруд, Светлана Александровна (род. 1945) — израильская журналистка, поэтесса, переводчик и драматург, критик.